Adeimantos ist der Name folgender Personen:
 Adeimantos (Athener), attischer Feldherr
 Adeimantos (Korinther), korinthischer Militär
 Adeimantos (Platon), ältester Bruder des Philosophen Platon